Qingaarsuk bezeichnet:
 Qingaarsuk (Berg, Maniitsoq, östlich), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qingaarsuk (Berg, Maniitsoq, westlich), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland